La AFL Division II 2009 è stata la 6ª edizione del campionato di football americano di terzo livello, organizzato dalla AFBÖ.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

7ª giornata

8ª giornata

9ª giornata

Classifiche
Le classifiche della regular season sono le seguenti:

PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte,  P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti

Girone Ost

Girone West

Playoff

Tabellone

Semifinali

II Iron Bowl

II Iron Bowl

Playoff di secondo livello

Tabellone

Semifinali

VI Challenge Bowl

VI Challenge Bowl

Spareggio promozione

Verdetti 
   Vincitori dell'AFL Division II 2009 e promossi
  Vincitori del Challenge Bowl 2009

Note

Voci correlate 
Campionato austriaco di football americano
Austrian Football League 2009
AFL - Division Ladies 2009
AFL - Division I 2009

Collegamenti esterni 
 

 2009